Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Manchester, donné en référence à la ville de Manchester :

Le HMS Manchester est un navire magasin utilisé en 1814.
Le  est un croiseur léger de classe Town lancé en 1937 et coulé en 1942.
Le  est un destroyer de type 42 lancé en 1980 et retiré du service actif en 2011.

Nom de bateau de la Royal Navy